Den här artikeln behandlar en taxonomisk rang som inte accepterats av större delen av det vetenskapliga samhället.

Neomura är en klad bestående av de två domänerna Archaea och Eukaryota. Gruppen föreslogs först av Thomas Cavalier-Smith och dess namn betyder "nya väggar" och kallas så därför att den tros härstamma från Bacteria och en av de stora förändringarna var att andra glykoproteiner ersatte peptidoglykanet i bakteriernas cellväggar.

Thomas Cavalier-Smith hävdar:  "Eukaryotes and archaebacteria form the clade neomura and are sisters, as shown decisively by genes fragmented only in archaebacteria and by many sequence trees. This sisterhood refutes all theories that eukaryotes originated by merging an archaebacterium and an α-proteobacterium, which also fail to account for numerous features shared specifically by eukaryotes and actinobacteria."

Morfologi 
Neomura är en mycket mångformig grupp som innehåller alla flercelliga organismer, såväl som de mest extremofila, men de delar alla vissa molekylära egenskaper. Alla Neomura har histoner som bidrar till packningen av kromosomerna och de flesta har introner. Alla använder metionin som startkodon vid proteinsyntesen (bakterier använder formylmetionin). Slutligen använder alla Neomura flera sorters RNA-polymeras, medan bakterier bara använder en typ.

Historia

När Carl Woese först publicerade sitt tredomänssystem, ansågs det att domänerna Bacteria, Archaea och Eukarya val jämngamla och likvärdigt besläktade. Men vissa uppgifter antydde började peka mot att Eukarya och Archaea var närmare släkt med varandra än med Bacteria, bland annat därför att kolesteroler och proteasomer saknades hos de flesta bakterier. Så, man trodde att det fanns två grenar av liv: Bacteria och Neomura.

Men, på senare tid, har Cavalier-Smith lagt fram belägg för att Neomura utvecklats från Bacteria. Det starkaste är att alla kända eukaryoter har mitokondrier, vilka nästan säkert utvecklats genom endosymbios med en alfa-proteobakterie (en högt utvecklad bakteriegrupp). Om Eukarya är jämngammal med Bacteria, måste den nästan säkert avskilts under de många miljoner år det tog för Bacteria att utveckla aerob respiration som utförs av mitokondrierna, och vissa eukaryoter har utvecklats utan mitokondrier.

En mindre, men viktig, företeelse är att kolesteroler och protaeosomer som finns hos Neomura också återfinns hos Actinobacteria som är de kanske högst utvecklade bakterierna. Så här komplicerade molekyler har sannolikt inte utvecklats mer än en gång i olika grenar, så antingen har det skett en horisontell genöverföring eller så har Neomura utvecklats från aktionbakteriernas gren av bakteriernas stamträd. Den uppfattningen om Neomuras evolution avbildas i figuren till höger.

Referenser

Vidare läsning

 

 

 

 

Fylogeni